Генри Домеркант (; 30 декабря 1980, Чикаго, Иллинойс, США) — американский и боснийский профессиональный баскетболист и тренер, игравший на позиции атакующего защитника.

Достижения 
 Вторая команда сборной всех звёзд Евролиги: 2012
 Чемпион Турции : 2005, 2013
 Чемпион Италии : 2009, 2010
 Обладатель Кубка Италии : 2009, 2010
 Обладатель Суперкубка Италии : 2009
 Обладатель Кубка России: 2011

Ссылки 

 Профайл на сайте «Чемпионат.ру»
 Профайл на сайте клуба
 Генри Домеркант: «И на гитаре могу сыграть, и на фортепияно»
 Генри Домеркант: "Задача-минимум для «Спартака» — полуфинал чемпионата 

Баскетболисты США
Баскетболисты Боснии и Герцеговины
Игроки БК «Каршияка»
Игроки БК «Анадолу Эфес»
Игроки БК «Олимпиакос»
Игроки БК «Динамо» Москва
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Галатасарай»
Игроки БК «ЮвеКазерта»
Игроки «Айдахо Стэмпид»
Игроки сборной Боснии и Герцеговины по баскетболу
Баскетбольные тренеры США